Games People Play est une chanson de Joe South sortie en 1969.
 Games People Play est un album de Pink Cream 69 sorti en 1993.
 Games People Play est une série télévisée diffusée sur BET depuis 2019.